Зоран Эрцег (; род. 1 января 1985 года в Пакраце, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 2002 году в Сербии. В 2008 году подписал пятилетний контракт с греческим клубом «Олимпиакос». Сезон 2009–2010 провёл в аренде в клубе «Паниониос». Летом 2011 года подписал контракт с турецким клубом «Бешикташ». 29 июня 2012 года подписал трёхлетний контракт по схеме «2+1» с московским ЦСКА.

Сборная Сербии 	
Выступал за юниорскую (U-18) и молодежную (U-20) сборные Сербии. Свою первую игру за национальную сборную провёл на чемпионате Европы по баскетболу 2007 года. Принимал участие в квалификационном раунде чемпионата Европы по баскетболу 2013 года.

Достижения 
 Чемпион Турции: 2012
 Обладатель Кубка Турции: 2012
 Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2012
 Обладатель Кубка Сербии и Черногории: 2005
 Обладатель Кубка Сербии: 2007
 Чемпион Адриатической лиги: 2004

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Euroleague.net Profile 
 NBADraft.net Profile 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА

Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Галатасарай»